Seznam variant SARS-CoV-2 je uspořádán podle písmen řecké abecedy. Následuje původní geografický název a kód v rodokmnenu PANGO.

 alfa: britská, B.1.1.7
 beta: jihofrická, B.1.351
 gama: brazilská, P.1
 delta: indická, B.1.617.2
 epsilon: B.1.429. Zanikla.
 zéta: P.2. Zanikla.
 éta: B.1.525. Zanikla.
 théta: P.3. Zanikla.
 ióta: B.1.526. Zanikla.
 kappa: B.1.617.1. Zanikla.
 lambda: C.37. Příliš se nerozšířila, pouhá VOI.
 mí: B.1.621. Příliš se nerozšířila, pouhá VOI.
 ný: Název nebude přidělen, aby nedošlo k záměně s anglickou výslovností adjektiva "nový".
 ksí: Název nebude přidělen, aby nedošlo k záměně s přepisem příjmení čínského presidenta Si Ťin-pchinga.
 omikron: B.1.1.529. Zatím poslední.
 pí: nepřiděleno
 ró: nepřiděleno
 sigma: nepřiděleno
 tau: nepřiděleno
 ypsilon: nepřiděleno
 fí: nepřiděleno
 chí: nepřiděleno
 psí: nepřiděleno
 omega: nepřiděleno

Poznámky 

Pandemie covidu-19